

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensores de título.

Roberto Maytín y Hans Podlipnik-Castillo ganaron el título tras derrotar en la final Romain Arneodo y Benjamin Balleret.

Cabeza de serie 

  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (Semifinales)
  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Semifinales)

  James Cerretani /  Sergio Galdós (Primera ronda)
  Romain Arneodo /  Benjamin Balleret (Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Santo Domingo 2015